Općinska liga je predstavljala pretposljednji rang natjecanja. Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige bi igrao kvalifikacije za ulazak u Slavonsku nogometnu zonu - Posavska grupa, dok bi u niži rang ispala posljednjeplasirana ekipa i u slučaju neuspjeha prvaka u kvalifikacijama i pretposljednja.

Tablica

Kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu 
U kvalifikacionoj utakmici su se susreli prvaci općinskih liga Vinkovci i Bosanski Brod

2. srpnja 1980.: NK Mladost Vođinci - NK Mladost Kričanovo 3:1
6. srpnja 1980.: NK Mladost Kričanovo - NK Mladost Vođinci 0:0

U Slavonsku nogometnu zonu - Posavska grupa se plasirala NK Mladost Vođinci.

Izvori 

 Vinkovački list #1466, rezultati i tablica nakon pretposljednjeg kola
 Vinkovački list #1467, rezultati posljednjeg kola
 Vinkovački list #1470, rezultati kvalifikacionih utakmica

1979-80
1979-80 Vinkovci
Vinkovci